Antoni Cumella i Serret (1913-1985), ceramista, pare de:
 Antoni Cumella i Vendrell (1951), dit Toni Cumella, ceramista